Eminence kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eminence (Kentucky)
Eminence (Missouri)